СТБ — аббревиатура.
 СТБ — украинский общенациональный телевизионный канал
 Станок ткацкий бесчелночный
 СТБ — Национальный стандарт Белоруссии
 СТБ — Соотношение талии и бёдер
 СТБ — стальной траловый бот

См. также 
 STB